Sant'Agnese ima više značenja:
 Sant'Agnese, Campobasso
 Sant'Agnese, Cuneo
 Sant'Agnese, Trento